Dallenbach est le patronyme de :
Chantal Dallenbach, coureuse de fond suisse.
Jürg Dällenbach, joueur de hockey sur glace suisse.
Lucien Dällenbach, (1940-), professeur de littérature et essayiste suisse

Patronyme suisse